św. Godfryd z Amiens (ok. 1065-1115) – biskup Amiens
 św. Godfryd van Duynsen (1502-1572) – holenderski ksiądz, męczennik
 św. Gotfryd z Melveren (1512-1572) – belgijski franciszkanin, męczennik